Azoto steht für:

 Azoto, eine italienische Popband, die von Celso Valli Ende der 1970er Jahre gegründet wurde
 Titularbistum Azotus (italienisch Azoto), ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch: